Vögely ist der Familienname folgender Personen:

 Frank-Ulrich Vögely (1949–2011), deutscher Komponist, Schriftsteller und Kunsthistoriker
 Ludwig Vögely (1916–2009), badischer Heimatforscher und Schriftsteller

Siehe auch:
 Vögeli
 Voegeli